Anne van Laval (1385-1466)
Anne van Laval (1505-1554)